Termenul „Reformă” se poate referi la:

Reformă, operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
Reformă administrativ-teritorială
Împărțirea administrativă a României
Reforme administrative ale Poloniei

Reformă agrară
Reforma agrară din 1864
Reforma agrară din 1945
Reforma lui Stolîpin

Reformă constituțională
Reforma constituțională în Republica Moldova

Reformă economică
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, comisie parlamentară din România 

Reformă monetară

Reformă religioasă
Contrareforma
Reforma Protestantă
Reforma radicală
Biserica Reformată
Biserica Reformată din România

Reformă politică
Mișcarea pentru Reformă Națională (Islah), partid din Algeria
Mișcarea pentru reformă și dezvoltare socială, partid din Senegal
Partidul Politic de Reformă, partid din Țările de Jos
Partdul Estonian de Reformă, partid liberal-conservator din Estonia
Reformele lui Atatürk

Vezi și 
Anii de reformă
Tratatul de Reformă (2007)
Reformare catalitică